Панфі́лов () — російське прізвище. Жіноча форма —  Панфілова.

Відомі носії 

 Панфілов Валерій Васильович — український графік, заслужений художник УРСР.
 Панфілов Валерій Олександрович — український філософ, доктор філософських наук.
 Панфілов Віктор Миколайович (1961) — український лікар та волонтер.
 Панфілов В'ячеслав В'ячеславович — український футболіст, нападник «Динамо-2».
 Панфілов Гліб Анатолійович (нар. 1934) — радянський, російський кінорежисер.
 Панфілов Іван Васильович — радянський генерал, Герой СРСР (посмертно).
 Панфілов Олексій Павлович (1898—1966) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант танкових військ, Герой Радянського Союзу.

Жінки (Панфілова) 
 Панфілова Марія Олександрівна — російська та українська біатлоністка.